Signal je informacija koja prolazi određenim medijem.

Mehanički signal je utjecaj tromosti tijela na drugo tijelo ili na samog sebe. Mehanički signal može biti tlak, mehanički valovi (zvuk) itd. 

Električni signal je tok elektrona kroz određeni medij. Medij je najčešće vodič ili poluvodički materijal.

Kemijski signal je kemijska reakcija kemijskih spojeva.

Biološki signal je elektro-kemijska aktivnost u organizmu.

Elektromagnetski signal je širenje elektromagnetskog vala kroz medij.